Државни пут 11 Келебија—Суботица је пут IБ реда на северу Бачке који повезује ауто-пут А1 са Суботицом и Мађарском преко граничног прелаза Келебија.

Прва траса пута је водила од граничног прелаза Келебија до ауто-пута А1 кроз центар Суботице, али је 2019. г. пуштена у саобраћај обилазница „-{Y}- крак” која заобилази урбано подручје града и повезује излаз Суботица-југ директно са граничним прелазом. Пут има две саобраћајне траке, и укршта се сa путевима 12 и 100 кружним токовима.

Детаљи трасе

Види још 
 Путна мрежа у Србији

Извори

Спољашње везе 
 Званична страница „Путева Србије"
 Званична страница „Коридора Србије"